Richard Johnson, Rich Johnson o Dick Johnson puede referirse a:

 Richard Johnson (actor) (1927-2015), actor inglés.
 Richard Mentor Johnson (1780-1850), político estadounidense y vicepresidente de los Estados Unidos.
 Rich Johnson (1946-1994), jugador de baloncesto estadounidense.
 Dick Johnson (1945-), piloto de automovilismo australiano.
 Municipio de Dick Johnson, municipio del condado de Clay, Indiana, Estados Unidos.